Московский ярус (С2m, англ. Moscovian Stage) — стратиграфическое подразделение, верхний ярус среднего отдела каменноугольной системы. Московский ярус следует за башкирским ярусом среднего отдела и предшествует касимовскому ярусу верхнего отдела каменноугольной системы. Породы яруса датируются интервалом 311,7 ± 1,1— 307,2 ± 1 млн лет назад. 

Выделение московского яруса обосновано в 1890 году геологом С. Н. Никитиным в монографии «Каменноугольные отложения Подмосковного края и артезианские воды под Москвой». Никитин выделил московский ярус как эквивалент среднего отдела карбона и пришел к выводу, о параллельности его всему среднему отделу карбона Урала.

Представлен известняками, доломитами, реже — глинами, песчаниками и алевролитами. Московский ярус распространён на территории России (Восточно-Европейская платформа, Урал, Новая Земля, Таймыр, Салаир и Кузбасс, Сибирская платформа, Верхояно-Охотская область, Колымо-Омолонская область) и странах СНГ.

Подразделения 
Московский ярус подразделяется на 4 серии свит (снизу вверх): верейскую, каширскую, подольскую и мячковскую.

Верейская серия 
Выделена А. П. Ивановым в 1926 году в разрезах на река Протва и у города Верея. Серия сложена на территории Московской синеклизы пестроцветными, преимущественно песчано-глинистыми породами, значительно реже — известняками и доломитами. Обнажения серии прослежены в долине рек Ока (Серпухов, Малоярославец), Волга (Ржев, Зубцов), Вавуза (Старицы), по Окско-Цнинскому валу. Общая мощность серии от 12 до 45 м.

Примечания 

Геологические ярусы
Стратиграфические подразделения России
Каменноугольный период